Sezona Formule 1 1988 je bila devetintrideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 3. aprila 1988 z dirko za Veliko nagrado Brazilije, končala pa 13. novembra 1988 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Avstralije. Dirkaški naslov je osvojil Brazilec Ayrton Senna, moštvenega pa McLaren.

Dirkači in moštva 

Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1988.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači 

 Le najboljših 11 rezultatov je štelo za naslov prvaka. Prost je osvojil v sezoni 104 točke, toda le 87 jih je štelo za naslov. Senna je osvojil 94 točk, od tega jih je 90 štelo za naslov. Tako je Senna postal prvak, kljub temu da v sezoni ni zbral največ točk.

Opombe 

1988
1988 v športu